Dabei yuan 大悲院 ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Tempel des großen Erbarmens in Tianjin
den Dabei-Tempel („Tempel des großen Erbarmens“) im Kreis Quwo, Shanxi